Wacław Staniszewski, duchowny
 Wacław Staniszewski, ekonomista